Snug (personage), een personage uit A Midsummer Night's Dream van William Shakespeare
Snug (piercing), een bepaald soort piercing
Snug (plaats), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië